Амфитеатр — многозначный термин:

 Амфитеатр — античное сооружение для массовых зрелищ.
 Амфитеатр — составная часть зрительного зала современного театра, расположенная позади и несколько выше партера.
 Амфитеатр — парковое сооружение в Гатчине.
 Амфитеатр в Арле — римский амфитеатр, построенный в конце I в н. э.
 Амфитеатр в Вероне — античный римский амфитеатр, построенный в Вероне около 30 года.
 Амфитеатр в Лазейках — театральное здание, выстроенное в 1740 году в Варшаве.
 Амфитеатр в Ниме — римский амфитеатр, расположенный во французском городе Ним.
 Амфитеатр Пулы — памятник древнеримской истории и архитектуры.
 Амфитеатр в Сиракузах — римское театральное здание в Сиракузах.
 Амфитеатр трёх Галлий — амфитеатр римского периода во французском городе Лион.
 Амфитеатр Флавиев — альтернативное название римского Колизея.
 Амфитеатр в Эль-Джеме — римский амфитеатр в Тисдре (ныне Эль-Джем, Тунис).

См. также 
 Амфитеатров